Ужоговица, Ужеговица — река в России, протекает в Слободском районе Кировской области. Устье реки находится в 759 км по левому берегу реки Вятки. Длина реки составляет 22 км.

Исток реки в 18 км к юго-востоку от города Слободской восточнее деревни Нижнее Мочагино (Светозаревское сельское поселение). Река течёт на юго-запад, перед устьем поворачивает на север, протекает деревни Нижнее Мочагино и Ужоговица. Приток — ручей Холодный (левый). Впадает в Вятку шестью километрами ниже города Слободской.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от истока до города Киров, без реки Чепца, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300212111100032317
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103231
 Код бассейна — 10.01.03.002
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Слободского района
Притоки Вятки